Гоя́с () — штат в Центрально-западном регионе Бразилии, граничит со штатами Токантинс, Баия, Минас-Жерайс, Мату-Гросу-ду-Сул и Мату-Гросу. Население штата (2010) —  человек. Площадь территории — ,5 км².

Административный центр — город Гояния. Муниципалитеты Гояния и Сенадор-Канеду — образуют крупную городскую агломерацию Гояния с общим населением более 2 млн жителей.

География 
Преобладают ландшафты серраду. На северо-востоке штата расположен национальный парк Шапада-дус-Веадейрус. Орошается реками Токантин, Паранаиба и Парана.

В городе Анаполис расположена важная авиабаза бразильских ВВС.

История 

В 1727 году военный отряд, под предводительством Бартоломеу Буэно да Силва (порт.), нашёл на здешней территории золотую жилу, которая разрабатывалась до  Затем основным занятием местного населения стало сельское хозяйство. Столица штата — город Гояния — был основан в 1935 году. В 1956 году на востоке штата началось строительство города Бразилиа, ставшего новой столицей Бразилии и обособленной территорией (Федеральный округ). 5 октября 1988 года север территории штата был выделен в самостоятельный штат Токантинс.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население штата составляет:

Административно-территориальное устройство 
Штат делится на 5 мезорегионов Центр штата, Восток штата, Северо-запад штата, Север штата и Юг штата, которые, в свою очередь, включают в себя 18 микрорегионов. В штате — 246 муниципалитетов.

Экономика 

Основа экономики штата сельское хозяйство (важнейшее направление — производство сои) в том числе и промышленное животноводство (второе по величине поголовье коров в Бразилии).

Примечания

Ссылки 
 ШТАТ ГОЙАС 
 Гояс, штат Бразилии